FM sau Fm poate fi:
 modulare în frecvență, în engleză Frequency modulation, prescurtare folosită și în numele multor posturi de radio; exemplu: Europa FM
 Fermiu, element chimic cu simbolul Fm
 Femtometru unitate de măsură a lungimii care reprezintă 1/miliard dintr-un metru
 Statele Federate ale Microneziei, codul ISO și FIPS 10-4 al acestei țări
 .fm, domeniu de internet de nivel superior, pentru Statele Federate ale Microneziei
 Fermo, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Shanghai Airlines, codul IATA al acestei companii aeriene
 Fannie Mae, nume colocvial pentru Federal National Mortgage Association din Statele Unite
 Freddie Mac, nume colocvial pentru Federal Home Loan Mortgage Corporation din Statele Unite